Гордово — деревня в Белоруссии, Могилёвская область
 Гордово — деревня в России, Московская область